Гульельми — итальянская фамилия. 

Известные носители:

 Гульельми, Александр Григорьевич — придворный танцор при Екатерине II.
 Гульельми, Грегорио (1714—1773) — итальянский живописец.
 Гульельми, Мария Константиновна — внучка итальянского балетмейстера , танцовщика Санкт-Петербургского Большого театра А. Г. Гульельми; Гульельми — девичья фамилия М. К. Лачиновой, женатой на П. А. Лачинова, физике , имели 2-х сыновей и 2-х дочерей). Мать В. П. Лачинова.   
 
 Гульельми, Симон (род. 1997) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Гульельми, Филипп — полковник французской армии, политик и бывший Великий мастер ВВФ.

Примечания